30-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні () — ювілейна монета СРСР вартістю 1 карбованець, випущена 15 квітня 1975 року. Монету присвячено 30-річчю Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. На реверсі монети було зображено скульптуру «Батьківщина-мати» — композиційний центр пам'ятника-ансамблю «Героям Сталінградської битви» на Мамаєвому кургані у Волгограді. Одна з найвищих статуй світу.

Історія 

Монета карбувалася на Ленінградському монетному дворі (ЛМД). У 1965, 1985 роках також були випущені монети номіналом в 1 карбованець присвячені перемозі у Вітчизняній війні.

У 1988 році було викарбувано спеціальну партію — 55 000 екземплярів цього рубля з якістю пруф для колекціонерів, на гурті таких монет було зроблено напис «1988 • Н», усі інші параметри були без змін. Монети цієї партії за вартістю значно дорожче від звичайних екземплярів 1975 року випуску.

Опис та характеристики монети

Аверс 
У центрі верхньої частини монети розміщено зображення Державного герба СРСР. Зліва від герба розміщені дві великі літери «СС», праворуч — «СР». Нижче герба вибитий номінал монети у вигляді цифри «1» і напису «РУБЛЬ». Цифра «1» розташована на верхньому рядку, а напис — на нижньому.

Реверс 
На реверсі монети, в центрі зображено монумент під назвою «Батьківщина-мати», на тлі ліній, які схрещуються між собою, утворюючи римську цифру «ХХХ». Зліва від монумента представлена п'ятикутна зірка в зірці, в центрі якої зображена емблема «Серп і Молот». Нижче зірки в один рядок викарбувані дати «1941-1945». Уздовж канта монети напис «ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ». Знак монетного двору «ЛМД» розташований в правій нижній частині монети біля канта.

Гурт 
Гурт гладкий з вдавленим написом-позначенням номіналу: «ОДИН РУБЛЬ • 9 МАЯ 1975».

Автори 
 Художник: В. А. Єрмаков
 Скульптор: І. С. Комшилов

Див. також 
 Пам'ятні та ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець
 Ювілейна монета

Джерела 
 Опис монети на сайті monetysssr.ru 

Ювілейні монети СРСР